Wildbahn steht für:
 Wildbahn, einen Forst zur Hege von Wild
 Wildbahn (Schwedt/Oder), einen Wohnplatz der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Wildbahn (Wanderweg), einen Wanderweg durch wildreiche Gebiete Kurhessens von Bad Karlshafen bis Neukirchen (Haunetal)
 die Weideflächen eines wilden Gestüts
 Wildnis im Sinne von „freier Wildbahn“

vergl. auch: Wildbann